

Cinema 
 Plague – film del 1979 diretto da Ed Hunt
 Plague – film del 2015 diretto da Nick Kozakis e Kosta Ouzas

Giochi 
 Plague – luogo di Warhammer 40.000
 Plague! – gioco di carte
 Plague Inc. – gioco di strategia del 2012 per smartphones e tablets della Ndemic Creations

Musica 
 Plague – album dei Klinik del 1987
 Plague – singolo dei Crystal Castles del 2012

Televisione 
 Il vaccino (Plague) – episodio della prima stagione di Deadwood
 L'epidemia (Plague) – episodio della seconda stagione di The Dead Zone

Altro 
 Plague! The Musical – musical britannico
 Plague – romanzo di Malcolm Rose

Pagine correlate  
 The Plague